Harbin puede referirse a:

Poblaciones 
China
 Harbin en la provincia de Heilongjiang.
Estados Unidos
 Harbin en Gwinnett County, Georgia.
 Harbin en Roane County, Tennessee.
 Harbin en Erath County, Texas.

Otros 
 Harbin, cerveza producida en la ciudad china homónima.
 Harbin Aircraft Manufacturing Corporation (HAMC), fabricante de aeronaves en la misma ciudad.